Gryon (Zwitserland), gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
Gryon (geslacht), geslacht van vliesvleugeligen